Claudine est :
 un nom propre utilisé comme prénom,
 un nom commun.

Prénom 
Dérivé féminin de , qui vient du latin Claudius signifiant boiteux, Claudine est un prénom féminin, fêté le 15 février.

Il a pour variantes Claudina, Claudinette, etc.

Personnes portant ce prénom 
Pour tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Claudine.

 Claudine Guérin de Tencin (1682-1749), baronne de Saint-Martin de l’Isle de Ré
 Claudine Dupuis (1924-1991), actrice française
 Claudine Berg (1935-), actrice française
 Claudine Merlin, monteuse française
 Claudine Coster (1939-), actrice française
 Claudine Auger (1941-), Miss France et actrice de cinéma française
 Claudine Longet (1942-) , chanteuse et actrice française
 Claudine Jamagne (1943-), peintre et dessinatrice
 Claudine Beccarie (1945-), actrice française de films érotiques et pornographiques
 Claudine Monfette (1947-), actrice et scénariste québécoise
 Claudine Bertrand (1948-), écrivaine et poète canadienne
 Claudine Chatel (1951-), actrice québécoise
 Claudine Doury (1959-), photographe française
 Claudine Ledoux (1959-), maire socialiste de Charleville-Mézières (Ardennes)
 Claudine Mercier (1961-), imitatrice et humoriste québécoise
 Claudine Loquen (1965-), peintre et illustratrice française
 Claudine Schaul (1983-), joueuse de tennis luxembourgeoise
 Claudine Thévenet (1774-1837), religieuse de Lyon.

Personnages de fiction

Romans 
 Quatre œuvres intitulées Claudine écrites par Colette

Films 
 Deux téléfilms adaptés des romans précédents : Claudine en ménage et Claudine s'en va.
 Claudine un film américain de John Berry, sorti en 1974.
 Claudine, 4 téléfilms français de 1978
 Claudine un film français de Martin Cognito, sorti en 2002.
 , une série de la télévision philippine de 2010.

Mangas 
 , série de manga japonaise de 1978.

Presse 
 Claudine, une revue féminine lancée en mai 1945 par L'Aurore, essentiellement composée de mode et de littérature et assez élitiste. Ne rencontre pas le succès, elle est rachetée trois ans plus tard par Elle.

Nom commun 
 Claudine, une protéine constituant de base des jonctions serrées des cellules.
 Col Claudine : col avec bouton et à petit rabat plat et arrondi posé autour d'une encolure posée au ras du cou.

Toponyme 
 Le lac Claudine, sur l'île de Croÿ dans les îles Kerguelen des Terres australes et antarctiques françaises

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste de prénoms d'origine latine
 

Prénom féminin
Prénom français